Engelbrekt steht für:

 Engelbrekt Engelbrektsson (1390–1436), schwedischer Rebell, Anführer des Engelbrekt-Aufstands
 Engelbrekt (Oper), Oper von Natanael Berg (1929)
 Engelbrekt (Schiff), schwedischer Passagierdampfer

Siehe auch:
 Engelbrekt-Aufstand, schwedischer Aufstand gegen Erich von Pommern (1434 bis 1436)